Vandalia est le nom de plusieurs localités des États-Unis d'Amérique :

 Vandalia, Illinois ; 
 Vandalia, Michigan ;
 Vandalia, Missouri ;
 Vandalia, Ohio.

Les Britanniques songèrent à créer une quatorzième colonie qui aurait porté ce nom. Elle aurait compris un vaste territoire à l'est des monts Allegheny et aurait compris la majeure partie de l'actuelle Virginie-Occidentale et une grande partie du Kentucky. Point Pleasant, Virginie-Occidentale, en aurait été la capitale.

Une société de biotechnologies basée à Huntington porte le nom de Vandalia Research.

Quatre navires de l'US Navy ont porté le nom de USS Vandalia.